Улья́ново — село в Калужской области России. Административный центр Ульяновского района и сельского поселения «Село Ульяново».

В 2020 году селу присвоено почётное звание Калужской области «Рубеж воинской доблести».

География 
Село расположено при впадении речки Поляны в Вытебеть, в 120 км от Калуги и в 50 км от Козельска.

История 
Село Местилово упоминается в письменных источниках, в составе удельных земель князя Дмитрия Фёдоровича Воротынского, в дипломатических документах, датированных январем 1494 года. Которые были опубликованы в 35 томе на странице 136 "Сборника Императорского Русского исторического общества" в 1882 году под редакцией Г. Ф. Карпова.
 
 А се те волости въ списке ихъ написаны,... Лугань, да Местиловъ, да Кцынь, да Хвастовичи, а держит их князь Дмитрий; Тарбеевъ, Олоповъ, Озерескъ, держитъ ихъ князь Иванъ Михайловичь;... 

Известно, что в 1504 году село Местилово упоминается в духовной Великого Московского князя Ивана III Васильевича который жалует это село своему четвёртому сыну Семёну Ивановичу князю Калужскому. Таким образом село Местилово с 1505 по 1518 год находилось в составе Калужского удельного княжества.

Да благословляю сына своего Семена, даю ему город Бежытцкой Верх с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами, город Колугу с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами. Да сыну же своему Семену даю город Козелеск с волостми, и с селы, а волости Козелские: Серенеск, да Людимеск, да Коробки, и Вырки, на Вырке на реке волости Сенища, да Сытичи, да Выино, и с ыными месты, да Липици, да Взбынов, да Верх-Серена, да Луган, да Местилово, да Къцын, да Хвостовичи, да Порыски, да Борятин, да Орень, да Хостьци, да Жеремин, да Сныхово, да Ивановское Бабина село Незнаново, и с ыными месты, со всем с тем, что к тем волостем и селом потягло.

В работе Графа Николая Ивановича де Рошфора (Рошефора) под названием "Опись церковных памятников Калужской губернии." которая была опубликована в 1882 году в Типографии Императорской Академии наук СПб. на странице 23 написано "42). С. Плохино (въ старину Местилово). Воскресенская, каменная съ колокольнею, сооружена въ 1803 г. ".
  
В прошлом — торговое село Плохино (первое упоминание относится к 1610), возникшее на месте поселения с названием «Селище». Определённой даты основания села Плохино не сохранилось, но достоверно известно, что здесь были поселения славян ещё в XVI—XVII веках.

В конце XVII века подарено Петром I своему сподвижнику — государственному и военному деятелю Я. В. Брюсу.
При нём в Плохино и окрестных селениях открывлись промышленные предприятия: парусно-полотняная фабрика (1715), фабрика тонкого полотна, веревочно-канатное производство, винокуренный завод, свечной и мыловаренный заводы, сахароварильные заведения и др.
Волокно (пеньку) для веревочно-канатного производства заготавливало все окрестное население. На канатах стояло в металлической оправе клеймо «Фабрика графа Брюса. Село Плохино Калужской губернии». Парусно-полотняная продукция фабрики графа Брюса имела широкую известность. Многие русские пароходные общества закупали плохинские канаты («плохинка»). Поставки парусов осуществлялись в Англию, Францию, Бельгию, Голландию, Китай и другие государства.

Скончавшись в 1735 году, Брюс не оставил после себя прямых наследников. Его имущество отошло в казну.
В 1740 императрица Анна Иоанновна пожаловала графский титул и все земельные владения Я. В. Брюса его племяннику генерал-майору Александру Романовичу (1708—1752), далее наследство перешло к его сыну генерал-аншефу Якову Александровичу (1732—1791). После смерти Я. А. Брюса наследство досталось единственной дочери Екатерине (1776—1829). К ней ездили ходоки села с просьбой об оказании помощи по завершению строительства сельской церкви. На её пожертвования храм был завершён в 1803 году. Проживала Е. Я. Брюс постоянно в Италии, а 1815 году начала распродавать свои калужские имения.

С переходом имения во владение Д. Отта предприятия Брюса постепенно стали распродаваться местным помещикам. Новый владелец в развитии промышленности не был заинтересован. Парусно-полотняная и тонких полотен фабрики закрылись.

В начале XX в Плохино было центром Плохинской волости Жиздринского уезда Калужской губернии. Постановлением Совнаркома от 1 апреля 1920 года село в составе всего Жиздринского уезда было передано в Брянскую губернию.
В 1929 году село стало центром Плохинского района Сухиничского округа Западной области.

4 июня 1935 года ЦИК СССР принял постановление о переименовании Плохинского района в район Румянцевский Западного областного комитета ВКП(б), а села Плохино — в село Румянцево в честь первого секретаря Западного обкома ВКП(б) И. П. Румянцева. После ареста и расстрела И. П. Румянцева в 1937 году село было решено вновь переименовать. Новое название в честь М. И. Ульяновой было выбрано по предложению крестьян деревни Колосово (бывших ходоков к Марии Ильиничне) и ходатайству райисполкома Президиум ВЦИК 1 августа 1937 года район был переименован в Ульяновский, райцентр — в Ульяново. В том же году Ульяново и Ульяновский район вошли в состав Орловской области.

С октября 1941 по июль 1943 район был оккупирован немецко-фашистскими войсками. В декабре 1941 года в прилегающих лесах сформировался партизанский отряд, насчитывающий около 300 человек. 23 декабря партизаны выбили немцев из села и удерживали его несколько дней.

В послевоенные годы в Ульяново заработал хлебокомбинат, расширилась районная больница. В 1970 году по инициативе художника А. В. Киселёва в селе открылась картинная галерея.

С 2006 года село является центром сельского поселения «Село Ульяново», объединяющего 20 населённых пунктов.

Население

Транспорт 
 Расписание движения автобусов междугородных маршрутов от Калужского автовокзала

Инфраструктура 
В селе располагаются: отделение Сбербанка России, сетевой магазин «Дикси».

Учреждения
 Администрация муниципального района «Ульяновский район»
 Отдел внутренних дел Ульяновского района
 Районный дом культуры
 Ульяновский краеведческий музей
 Редакция газеты «Вестник»
 Ульяновская средняя общеобразовательная школа
Промышленность
 Предприятие «Зеркалика»
 Предприятие «Северное сияние»
 Ульяновский огнеупорно-керамический рудник
 Предприятие «Холмищи»

Достопримечательности 
 Ульяновская картинная галерея.
 Мемориал советских воинов, погибших в годы ВОВ.

Русская православная церковь 

 Действующая — Церковь Воскресения Христова в Ульяново.

 Недостроенная церковь Иконы Божией Матери Знамение в Плохино. Инициатором строительства являлся купец I-й гильдии Павел Иванович Меньшиков. Проект Б. А. Савицкого. Русский стиль, крестообразный, притвор связан с трёхъярусной шатровой колокольней, увенчан круглым барабаном, завершавшимся луковичным куполом. Фасады украшены богатым декором. Боковые приделы Никольский и Александровский. Храм строился на народные пожертвования. Много пожертвований поступало в базарные дни. Сбор производили два человека, один нёс кружку, а другой — икону именуемую «Знамение». Празднование в честь иконы совершается 27 ноября (10 декабря). Строительство было начато в 1896 году и продолжалось до 1916 года. К тому времени внешняя отделка завершена, оставалось произвести внутренние отделочные работы. Однако, в связи с продолжавшейся Первой мировой войной, работы были приостановлены. Перед недостроенным зданием в годы оккупации располагалось немецкое воинское кладбище.

Известные люди 
 родился Отт Дмитрий Оскарович, один из основоположников отечественной гинекологии ;
 родился Тарасов Николай Филиппович, советский актёр эпизода;
 похоронен Афанасий Васильевич Лапшов , генерал-майор, командир 16 гвардейского стрелкового корпуса. Погиб 15 июля 1943 года в районе села при объезде подчиненных войск;
 проживал непродолжительное время старец Нектарий Оптинский.

Примечания 

Населённые пункты Ульяновского района (Калужская область)
Районные центры Калужской области
Объекты, названные в честь людей прижизненно
Переименованные населённые пункты России